Николай Бухарин:
 Бухарин, Николай Аркадьевич (1905—1977) — преподаватель и учёный в области автомобиле- и тракторостроения, кавалер ордена Красного Знамени.
 Бухарин, Николай Евгеньевич (1871—1938) — священнослужитель, протоиерей Русской православной церкви, новомученик.